Сборная Румынии по футболу () — команда, представляющая Румынию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Румынская футбольная федерация.

По состоянию на 23 июня 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 54-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 26-е.

История 

Свой первый матч сборная Румынии сыграла 8 июня 1922 года, в Белграде, против сборной Югославии. В составе сборной играли следующие игроки: Аурел Гуга, Адальберт Риттер, Лайош Силадьи, Элемер Хирш, Дежё Якоби, Франчиск (Ференц) Ронаи, Николаус Хенигсбергер, Франц Циммерман, Карл Фрех, Пауль Шиллер и Иоганн Ауэр.

Первый гол в истории сборной Румынии в этом матче забил . Ещё один гол забил капитан команды, . В этом матче сборная Румынии одержала победу со счётом 2-1.

Команда выступала под руководством тренера .

Статистика выступлений на крупных международных турнирах

Чемпионаты мира 

 * — проиграла в серии пенальти;
 ** — проиграла в стыковых матчах.

Чемпионаты Европы 

 * — проиграла в серии пенальти;
 ** — проиграла в стыковых матчах.

Лига наций УЕФА 

 * — Игры и голы приведены по состоянию на 14 июня 2022 года. Источник:

Последние выступления

2022

Знаменитые игроки

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Мирелом Рэдоем для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Германии (8 октября 2021) и сборной Армении (11 октября 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 8 сентября 2021 года:

Рекордсмены

Форма 
Домашняя форма сборной Румынии — традиционно жёлтых цветов, гостевая — красного или бордового цвета, хотя прежде гостевая была белой или синей. Действующий спонсор и поставщик формы (с 2015 года) — испанская компания Joma. С 2017 года на футболках изображён обновлённый логотип Румынской футбольной федерации, основанный на гербе Румынии.

Домашняя

Гостевая

Освещение в СМИ 

Матчи сборной Румынии транслирует в настоящее время телеканал TVR 1 Румынского телевидения в прямом эфире, а в записи это делает Digi Sport, показывающий матчи квалификации к чемпионатам Европы и мира. В 2008—2014 годах правом на показ всех игр сборной Румынии обладал телеканал Antena 1. С сентября 2018 года право на показ товарищеских матчей и матчей квалификации к международным турнирам получит Pro TV вплоть до 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Румынии
 RSSSF.com — все игры сборной с 1922 года

Румыния
 
Футбол в Румынии